Secchiaroli è un cognome italiano

Persone
Giovanni Secchiaroli (1923-1942) –  militare italiano
Tazio Secchiaroli (1925-1998) – fotografo italiano